CNA (Italië), een historisch Italiaans merk van motorfietsen, vliegtuigen e.d.
Compagnie Néerlandaise de l'Azôte, de Nederlandse Stikstof Maatschappij (NSM) te Sluiskil
China News Analysis - een nieuwsbrief over China van 1953-1998